Op de US Open 2010 speelden de mannen in het dubbelspel van 31 augustus tot en met 10 september. Titelverdedigers Lukáš Dlouhý en Leander Paes werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Het toernooi werd gewonnen door het als eerste geplaatste duo Bob Bryan en Mike Bryan.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Schema

Laatste 4

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Officiële website US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2010